Сайгатово — название населённых пунктов в России:
 Сайгатово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Сайгатово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Сайгатово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.